

События 
 30 сентября — в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия.
 Осень — турки вторглись в Пелопоннес против деспотов, братьев Константина, и заняли последние византийские города.
 1452—1469 — султан Тимуридов Абу Саид. Усиление влияния дервишеских шейхов, среди которых выделялся глава ордена накшбендиев Ходжа Ахрар.
 1452—1478 — война между Джаунпурским и Делийским султанатами.
 Джаунпурский султан осадил Дели.

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1452 году
 15 апреля — Леонардо да Винчи, итальянский художник и учёный.
 21 сентября — Джироламо Савонарола, итальянский монах и реформатор.
 2 октября — Ричард III Йорк, король Англии с 1483 года (уб. 1485).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1452 году

См. также